Сосно́вка — село в Карсунском районе Ульяновской области. Расположено на реке Букаве. Является административным центром Сосновского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу р. Букава в 26 км к северо-западу от районного центра — посёлка Карсун.

История 
Основано в 1672 году солдатами Московского выборного полка, служилыми людьми Карсунской оборонительной черты, как Сосновая слобода.

В 1780-е гг. Родионовы основали в Сосновке спиртовой завод, позднее – винокуренный. С 1832 года владельцем винокуренного завода в с. Сосновка был Пётр Иванович Родионов (1803 – 1841), его сын Николай Петрович (1830 – 1867).

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Архангельское Сосновка тож, при речке Сосновке, помещиковых крестьян, из Симбирского уезда вошло в состав Карсунского уезда.

В 1803 году помещиком Николаем Ивановичем Бахметьевым был построен каменный приходский храм. Престолов в нём три: главный во имя Архистратига Божия Михаила, в правом приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая и в левом (тёплый) во имя свв. мучеников Адриана и Натальи. Кладбищенский храм деревянный, холодный, когда и кем построен неизвестно. Престол в нём во имя Архистратига Божия Михаила.

В 1859 году село Сосновка входило во 2-й стан Карсунского уезда Симбирской губернии, имелась церковь, винокуренный завод, ковровая фабрика.  

В 1865 году при содействии И. Н. Ульянова в Сосновке открыто народное училище.

В середине XIX века село принадлежало дворянам Родионовым, затем, в конце XIX века — Алексею Николаевичу фон Вик, свёкру художника Аркадию Пластову.  

В середине XIX века, по местному преданию, крепостные крестьяне из села Сосновка Карсунского уезда, которые были выиграны у тамошнего помещика в карты, были поселены в другое место, где основали новую деревню: Малая Сосновка, или Сосновочка (ныне Бахметьевка).

Фон-Вик Алексей Николаевич (1863—1933) был инициатором открытия (1895) народной бесплатной библиотеки в селе. 

В 1913 году в селе было 398 дворов, 3103 жителей, Михайловская церковь, школа, волостное правление, приемный покой, базар по воскресеньям, 2 общественные мельницы.

В 1918 году прежние владельцы бежали, а освободившуюся усадьбу отдали под детский дом. Несколько позже в ней разместили «Нервно -сердечный санаторий». 

В 1920-е годы на территории бывшей дворянской усадьбы организуется промартель «Искра», размещается детский дом и один из корпусов открывшегося в селе санатория «Сосновский». 

В 1930-е годы огромные залы усадьбы были разделены на палаты, до Великой Отечественной войны здесь принимали пациентов. 

Во время ВОВ в Сосновке, на базе санатория, разместили эвакогоспиталь № 3286 для «раненых в голову и конечности» — один из тридцати, появившихся на территории Ульяновской области.  

В мае 1948 года был открыт «Костно-туберкулезный санаторий «Сосновка», и принял первых  200 пациентов.

Население 

 В Сосновке 28 октября 1903 года родилась Наталья Алексеевна фон Вик, жена знаменитого ульяновского художника Аркадия Пластова.

Достопримечательности 
 Церковь — Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) «Михайловская церковь», поставлен на государственную охрану Решением  исполкома Ульяновского областного Совета народных депутатов от 12.02.1990 № 79.                                                                                                                 
«Загородная помещичья усадьба Родионовых: XIX-ХХ вв.- Господский дом (1-я пол. XIX в.) — Здание флигеля (нач. ХХ в.) Парк (нач. XIX-нач. ХХ вв.)». Усадьба Родионовых включена в список выявленных объектов Распоряжением Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р. 
ХРАМ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО.
СОСНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК.
Обелиск воинам, павшим в боях (1965). Братская могила воинам, умершим от ран в госпитале (1965 г., 2005)

Интересные факты 
 В Сосновке есть костно-туберкулёзный санаторий

Примечания

Ссылки 

 История села Сосновка  
 ИСТОРИЯ САНАТОРИЯ СОСНОВКА

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 103.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Карсунского района